Caney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Caney Lake (Louisiana)
 Caney Lake (Mississippi)
 Caney Lake (Oklahoma)